Пров Михайлович Садовский:
 Садовский, Пров Михайлович (старший) (1818—1872) — российский актёр.
 Садовский, Пров Михайлович (младший) (1874—1947) — российский и советский актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР.